Puzzle mortel est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Sans en être une suite, l'intrigue de cet album est dans le prolongement direct du précédent.

Résumé 
Ric est blessé par balle en rentrant dans son appartement qui avait été cambriolé. Le Bourreau continue de faire croire à Ric qu'il détient sa mère. Bourdon rassemble des informations sur celle-ci : reporter-photographe, elle aurait été enlevée au Moyen-Orient par les frères Dick et John Basberg. Ces deux personnages viennent cambrioler chez Ric. Dick est alors abattu par son frère, « la Hyène », qui s'enfuit.

Allégra, qui est à Bruges surveillée par les services spéciaux, tente de communiquer avec Ric. Celui-ci se rend à Knokke-le-Zoute, d'où est partie une lettre. Il tombe sur une expo-photo de sa mère. Celle-ci s'y rend incognito mais est enlevée par la Hyène, qui veut lui faire avouer l'endroit où elle a caché des documents l'incriminant dans des crimes de guerre. Ric et Bourdon finissent par obtenir de Ledru l'adresse d'Allégra à Bruges.

Ric et Richard s'y rendent et retrouvent les preuves, mais la Hyène, dont le visage a été transformé par chirurgie, survient. Il menace l'assemblée, avant d'être arrêté par Brébant, prévenu par Ledru.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Commissaire Brébant
 Capitaine Ledru : dirige le groupe "sécurité"
 Nadine
 Richard Hochet
 Allégra, alias Catherine Lemant : mère de Ric, reporter-photographe. Elle habite Bruges
 Le Bourreau
 John Basberg, dit « la Hyène » : mercenaire sans foi ni loi
 Werner : lieutenant du Bourreau, incarcéré

Lieux de l’action 
Paris, Knokke-Heist, Bruges

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2008
Puzzle
Bande dessinée se déroulant en Belgique